Флаг сельского поселения Семибра́тово Ростовского муниципального района Ярославской области Российской Федерации.

Флаг, утверждённый 25 января 2008 года, является официальным символом сельского поселения Семибратово и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3910.

Описание флага 
Первый флаг сельского поселения был утверждён 28 июня 2007 года решением муниципального Совета сельского поселения Семибратово № 89. Описание флага гласило:

Прямоугольное двухстороннее красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее в центре  композицию: семь жёлтых колосьев, обвитых тремя лазоревыми лентами, стоящих на жёлтой, выходящей из нижнего края шестерне, заполненной синим.

По рекомендации Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, решением муниципального Совета сельского поселения Семибратово от 25 января 2008 № 135, на гербе сельского поселения шестерня была заменена кольцом и соответствующим образом был изменён рисунок флага. Описание флага было упрощено:

Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба сельского поселения Семибратово в красном, жёлтом, голубом и синем цветах.

Обоснование символики

Примечания 

Флаг